In 1946/47 werd het tweede kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal, al begonnen sommige Oberliga's pas in 1947. Er werd in twee groepen gespeeld en beide groepswinnaars bekampten elkaar. FC Kaiserslautern won, er was nog geen verdere eindronde om de landstitel.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

Finale 
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1946/47
Oberliga Südwest